Donnie Brasco – film fabularny z 1997, reż Mike Newell
 Joseph Pistone – agent specjalny FBI pod pseudonimem Donnie Brasco inwigilujący mafię.